Малунг-Селен (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Малунг — місто у Швеції, у лені Даларна.